V22 steht für:

 Bell-Boeing V-22, Flugzeug
 LKM V 22 B, Lokomotive

V22